De Fontein (Bunschoten), kerk
 De Fontein (Den Ham), kerk
 De Fontein (Drachten), kerk
 De Fontein (Groningen), kerk
 De Fontein (Katwijk aan Zee), kerk
 De Fontein (Leeuwarden), kerk
 De Fontein (Middelburg), kerk
 De Fontein (Nieuw-Vennep), kerk
 De Fontein (Oudemirdum), kerk
 De Fontein (Cadier en Keer), een bron
 Brouwerij De Fontein (België), een voormalige brouwerij uit Balegem in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Brouwerij De Fontein (Nederland), een zelfstandige brouwerij uit Stein in de Nederlandse provincie Limburg
 Uitgeverij De Fontein, een Nederlandse uitgeverij

 De naam van diverse scholen, waaronder een middelbare school in Bussum, onderdeel van de Gooise Scholen Federatie.